Osaczona – film z 1949 roku
 Osaczona – film z 1987 roku
 Osaczona – film z 1996 roku
 Osaczona – telenowela z 2007 roku
 Osaczona – film z 2016 roku